Хадей (също катархей, азой, преархай, хедий) е геологически еон, интервал от половин милиард години геологическо време, предшестващ архая. Това е време, през което не е известно образуването на утаечни скали. Характеризира се с отсъствие на хидросфера и кислородна атмосфера, интензивна вулканична дейност и формиране на земната кора. Краят на хадея може да се счита преди 3,8 милиарда години, а началото – преди 4,7 милиарда години. Релефът на Земята по това време напомня на лунната повърхност. Земята е неприветлива пустиня с черно небе и слабо светещо Слънце. Земетресенията са често явление. Денонощието трае 6 часа.

Външни препратки 

 Описание на хадей 
 Нова картина на ранната Земя

Геология